Jodłowa – wieś (dawniej miasto) w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Jodłowa
 Jodłowa – gmina
 Jodłowa (gromada)

Zobacz też 
 Jedlová
 Jedľová
 Jodłowa Góra